Lallinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Lallinger (1811–1844), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Ingolstadt
 Ludwig Lallinger (1908–1992), deutscher Politiker (Bayernpartei), MdL